Kypinowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Kypinowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo